Znaménskoie (Lípetsk), localitat de la província de Lípetsk, a Rússia
 Znaménskoie (Penza), localitat de la província de Penza, a Rússia
 Znaménskoie (Mordòvia), localitat de la República de Mordòvia, a Rússia
 Znaménskoie (Nijni Nóvgorod), localitat de la província de Nijni Nóvgorod, a Rússia
 Znaménskoie (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia
 Znaménskoie (Txetxènia), localitat de la República de Txetxènia, a Rússia
 Znàmenskoie (Crimea), localitat de la República de Crimea, a Rússia